Parkers Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Parkers Island (Mississippi)
 Parkers Island (Tennessee)
 Parkers Island (Accomack County, Virginia)
 Parkers Island (Westmoreland County, Virginia)

Siehe auch:
 Parker Island